Okręty US Navy o nazwie USS  "Flambeau":
 Pierwszy  był brygiem. Został zakupiony 3 grudnia 1914.
 Drugi  był parowcem z okresu wojny secesyjnej. Wszedł do służby w 1861.
 Trzeci  był zbiornikowcem zbudowanym w 1919.

Flambeau